South Pacific (litt. « Pacifique Sud ») peut faire référence à :

South Pacific, comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, créée à Broadway en 1949, avec Mary Martin et Ezio Pinza ;
South Pacific, film musical américain de Joshua Logan adapté de la comédie musicale précédente et sorti en 1958 avec Mitzi Gaynor et Rossano Brazzi ; 
South Pacific, téléfilm musical américain de Richard Pearce diffusé en 2001, autre adaptation de la comédie musicale, avec Glenn Close et Harry Connick Jr. ;